Franz Schmidt peut désigner :
 Franz Schmidt (Meister Franz) (1550-1635), exécuteur public allemand ;
 Franz Schmidt (1751-1834), botaniste ;
 Franz Wilibald Schmidt (1764-1796), botaniste ;
 Franz Schmidt (1874-1939), violoncelliste et compositeur post-romantique autrichien.